AF, Af o af puede referirse a:

 Autofoco;
 Código IATA de la aerolínea Air France;
 Alianza por el Futuro;
 Análisis factorial;
 Autómata finito;
 af, el código ISO 639-1 para el idioma afrikáans;
 .af, el dominio de nivel superior geográfico para Afganistán;
 Af - Clima Ecuatorial, según la clasificación climática de Köppen.

Siglas